Gossen ist der Name von:

 Gossen (Gemeinde Hüttenberg), Ortschaft der Gemeinde Hüttenberg (Kärnten), Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Gossen (Norwegen), norwegischer Ort nahe Kristianssand, ehemaliger deutscher Fliegerhorst
 Gossen Metrawatt, Elektronik-Hersteller in Nürnberg

Gossen ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Theodor Gossen (1915–1983), Schweizer Romanist
 Franz Heinrich Gossen (1776–1835), preußischer Verwaltungsbeamter und Regierungspräsident in Köln
 Franz Müller-Gossen (1871–1946), deutscher Landschaftsmaler und Marinemaler der Düsseldorfer Schule
 Hans Gossen (1884–1946), deutscher Klassischer Philologe, Medizinhistoriker und Gymnasiallehrer
 Hermann Heinrich Gossen (1810–1858), preußischer Nationalökonom
 Paul Gossen (1872–1942), deutscher Unternehmer im Bereich Elektrotechnik in Erlangen

weiteres
 Gossensches Gesetz, zwei Folgen der These, dass individuelle Präferenzen in Form von Nutzen quantifizierbar sind
 Gossen-Preis, Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaftler 
 die von Paul Gossen gegründete P. Gossen & Co GmbH, heute Teil von Gossen Metrawatt

Siehe auch:
 Gosen
 Goossen